Ви́ктор Никола́евич Попо́в:
 Попов, Виктор Николаевич (1922—1999) — российский журналист и писатель.
 Попов, Виктор Николаевич (1937—1994) — российский физик-теоретик.